Алекса́ндр Леони́дович Королёв (14 июня 1922, Солигалич — 17 марта 1988, Ленинград) — советский живописец-монументалист и , Заслуженный художник РСФСР, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Родился в городе Солигаличе, Костромской губернии. До войны учился в средней художественной школе в Ленинграде при Академии художеств. Затем был принят в Академию и успешно закончил её.

В 1955 году, совместно с А. А. Мыльниковым и В. И. Сноповым, участвовал в создании монументального мозаичного панно «Изобилие» для вестибюля станции метро «Владимирская». По эскизам Королёва и его технологии был создан уникальный в Ленинграде витраж для вестибюля станции «Гостиный двор». По его эскизам и при его участии был создан ещё ряд монументальных работ в Ленинграде и других советских городах.

Уделял большое внимание преподавательской деятельности, создал собственную систему обучения «Школы рисунка по системе Королёва», в основе которой лежат принципы старых мастеров, опыт Леонардо да Винчи и Микеланджело. Вплоть до кончины преподавал в институте им. И. Е. Репина в мастерской под руководством своего большого друга А. А. Мыльникова.

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники СССР
Художники России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Союза художников СССР